Терзи́ев () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Терзиев, Георгий (род. 1992) — болгарский футболист, защитник.
 Терзиев, Иван (1934—2021) — болгарский кинорежиссёр.
 Терзиефф, Лоран (1935—2010) — французский актёр русского происхождения.